Z-11 «Бернд фон Арним» ( — немецкий эскадренный миноносец типа 1934A.

Назван в честь капитан-лейтенанта Бернда Вальтера Генриха фон Арнима, командира миноносца «G-42». Погиб в бою вместе со своим кораблём 21 апреля 1917 года. Миноносец «G-42» был потоплен в районе Дувра британскими лидерами «Броук» и «Свифт».

Заложен 26 апреля 1935 года на верфи фирмы «Germaniawerft» в Киле. Спущен на воду 8 июля 1936 года и 6 декабря 1938 года вступил в строй. После вступления в строй был приписан к 8 дивизиону эскадренных миноносцев Кригсмарине. По состоянию на сентябрь 1939 года бортовой № 81.

История службы 
С началом Второй мировой войны принимал участие в Польской кампании.

4 апреля 1939 года вошёл в состав 4-й флотилии эскадренных миноносцев кригсмарине(первого формирования).

С октября по ноябрь 1939 года действовал в Северном море и Балтийских проливах, участвовал в минно-заградительных операциях у восточного побережья Великобритании.

После этого до февраля 1940 года проходил ремонт.

В апреле участвовал в операции «Везеребюнг», входя в состав Нарвикской группы. 9 апреля 1940 года потопил двумя торпедами в гавани Нарвика норвежский броненосец береговой обороны «Норге».

10 апреля 1940 года участвовал в первом бою у Нарвика.

13 апреля участвовал во втором бою у Нарвика, взорван экипажем в Румбакс-фьорде .

Командир корабля

Примечания

Литература 
 С. В. Патянин Эсминцы типа «Леберехт Маасс»
 Е. Грановский, М. Морозов, А. Дашьян Германские эсминцы в бою: Действия эскадренных миноносцев ВМФ Германии в 1939—1945 гг. Ч. 1
 Е. Грановский, М. Морозов Германские эсминцы в бою: Действия эскадренных миноносцев ВМФ Германии в 1939—1945 гг. Ч. 2

Эскадренные миноносцы типа 1934А